Marcinkowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Marcinkowo, un village du powiat d'Inowrocław ;
 Marcinkowo, un village du powiat de Mogilno.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Marcinkowo, un village.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Marcinkowo, un village du powiat de Braniewo ;
 Marcinkowo, un village du powiat de Mrągowo ;
 Marcinkowo, un village du powiat d'Olsztyn ;
 Marcinkowo, un village du powiat d'Ostróda.